Босвелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Босвелл, Кэти (род. 1962) ― бывшая американская баскетболистка, принимала участие в летних Олимпийских играх 1984.
 Босвелл, Седрик (род. 1969) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Сёстры Босвелл — американское вокальное трио, получившее популярность в 1930-х годах. См. также 
 Босуэлл (значения)